

Noms de famille 

 Barbara Ayrton-Gould (1886-1950), suffragiste britannique
Edith Ayrton (1879-1945), suffragette britannique
Edward Russell Ayrton (1882-1914), égyptologue britannique
 Hertha Ayrton (1854-1923), physicienne britannique
 Matilda Chaplin Ayrton (1846-1883), médecin britannique
 William Edward Ayrton (1847-1908), physicien et ingénieur britannique

Personnages de fiction 
 Tom Ayrton, personnage de deux romans de Jules Verne

Prénoms 

 Ayrton Senna (1960-1994), pilote automobile